Корнелис Ари «Кес» Веркерк (, род. 28 октября 1942 года в Путтершоке, Южная Голландия, Нидерланды) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион 1968 года на дистанции 1500 метров, двукратный чемпион мира (1966, 1967) и чемпион Европы (1967) в классическом многоборье, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр (1964 — на 1500 м, 1968 — на 5000 м, 1972 — 10 000 м). Установил 8 мировых рекордов. Рыцарь высшего ордена Нидерландов — ордена Оранье-Нассау.

После Игр 1972 года Кейс Веркерк ушёл в профессионалы

Мировые рекорды

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Конькобежцы Нидерландов
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 28 октября
Родившиеся в 1942 году
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения